

Люборча — село у гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства.

Люборча — річка; права притока Вагу.
 Люборча — колишнє село; частина міста Немшова.